Dawsonville – miasto w stanie Georgia, siedziba administracyjna hrabstwa Dawson
 Dawsonville – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Montgomery
 Dawsonville – osada kolejowa w Kenii